Зинаида Николаевна Аксентьева () — советский геофизик и астроном, доктор физико-математических наук (1947). Заслуженный деятель науки УССР (1960).

Биография 
Родилась  в Одессе в семье фельдшера железнодорожной больницы.

В 1924 году окончила математическое отделение факультета профессионального образования Одесского института народного образования.

Работала в Полтавской гравиметрической обсерватории c момента её основания в 1926 году. Была вычислителем-наблюдателем, старшим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора по научной работе, с 1951 года и до конца жизни — директором обсерватории.

В 1934—1939 годах работала в научных организациях Москвы и Московской области, изучая атмосферные приливы.

В 1943 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук, в 1947 году — докторскую диссертацию.

В 1951 году избрана членом-корреспондентом Академии наук УССР.

Умерла 8 апреля 1969 года в Полтаве.

Научная деятельность 
С 1929 по 1938 годы совместно с коллективом обсерватории занималась составлением гравиметрической карты Украины и привязкой её к гравиметрической сети Европы. С 1930 по 1941 выполнила наклономерные измерения в Полтаве с горизонтальным маятником системы Репсольда-Левицкого. Во время Великой Отечественной войны в эвакуации в Иркутске изучала приливные явления на озере Байкал. Под её руководством Полтавская гравиметрическая обсерватория стала одним из ведущих научных учреждений по изучению вращения Земли. С 1953 года в обсерватории функционировало Центральное бюро Советской службы широты, которое оперативно вычисляло координаты полюса Земли для практических целей.

Научные труды 
 Окончательные результаты определения волны М2 в колебаниях отвеса в Томске с 1912 по 1920 гг. // Труды Полтавской гравиметрической обсерватории. — 1951. — Т. 4. — С. 6.
 О наклономерных работах в Полтаве с 1948 по 1952 гг. // Труды 3-й Всесоюзной широтной конференции. — , 1954. — С. 113—118.
 Наклономерные наблюдения в Кривом Роге (1958, соавтор Матвеев П. С.).

Награды 
 Орден «Знак Почёта»;
 Медаль «За трудовую доблесть» (01.10.1944);
 Заслуженный деятель науки УССР (1960).

Семья 
 Муж: Орлов, Александр Яковлевич (1880—1954) — астроном, член-корреспондент Академии наук СССР;
 Брат: Аксентьев, Борис Николаевич (1894—1939) — ботаник, физиолог растений;
 Брат: Аксентьев, Георгий Николаевич (1907—1972) — географ, гидротехник, основатель географической науки «береговедение» в Украине.

Память 
 Именем З. Н. Аксентьевой назван один из кратеров Венеры.

Примечания

Источники 
 
 
 Вчені вузів Одеси: біобібліографічний довідник. — Вип. 1, Природничі науки, 1865—1945. — Ч. 4. Фізики. Астрономи / упорядн. І. Е. Рікун. — Одеса: ОДНБ, 2003. — С. 106—108.
 
 Аксентьєва Зінаїда Миколаївна // Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник [Електронне видання] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков [та ін.]; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.]. — , 2017. — 772 с. ISBN 978-966-02-8359-6.

Ссылки 
 Её имя на карте Венеры.
 Аксентьева Зинаида Николаевна.

Астрономы по алфавиту
Астрономы СССР
Женщины-астрономы